AOM steht als Abkürzung für:

 Academy of Management, US-amerikanischer Berufsverband
 Age of Mythology, Computerspiel von Microsoft
 Aigle–Ollon–Monthey, ehemalige private Schweizer Eisenbahngesellschaft, 1946 aufgegangen in der Monthey–Champéry–Morgins-Bahn
 Air Outre Mer, französische Fluggesellschaft
 Aircraft Operating Manual, Flugzeug-Betriebshandbuch
 Akustooptischer Modulator, optisches Bauelement
 Alliance for Open Media, internationale Allianz zur Entwicklung offener Medien-Formate
 AOM French Airlines (später Air Lib), französische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Azoxymethan, krebserregende Flüssigkeit und ein Derivat von Azomethan

Abkürzung